Под термином «бимодальный билингвизм» понимают владение как минимум одним словесным и как минимум одним жестовым языком (словесный и жестовый в данном случае являются именно теми «модусами», из-за которых этот тип билингвизма получил свое название). Значительная часть таких билингвов — это слышащие дети глухих людей, а также другие люди, выучившие жестовый язык по самым различным причинам. 

Как группа глухие люди обладают своим собственным жестовым языком и культурой, но так или иначе они живут в обществе, где подавляющее большинство пользуется словесным языком. Поэтому «большинство глухих людей в определенной мере билингвальны, то есть владеют также и словесным языком в той или иной его форме». В дискуссиях на тему  многоязычия в США бимодальный билингвизм часто обходили вниманием или даже рассматривали как билингвизм. Отчасти причина этого заключалась в том, что самый распространенный в Соединенных Штатах жестовый язык — ASL (American Sign Language), был признан естественным языком, только в  60-х годах XX века. Сейчас при обсуждении бимодального билингвизма в США обычно рассматривают именно владение одновременно английским и ASL. 

Бимодальные билингвы имеют много общих черт с билингвами в «традиционном» смысле (под этим термином понимается владение по крайней мере двумя словесными языками), но в то же время демонстрируют интересные различия, причины которых кроются в особенностях сообщества глухих.

Сходства с устным билингвизмом

Разница в языковой компетенции 
Чтобы считаться билингвом, человеку не обязательно демонстрировать одинаково глубокие познания обоих языков. Языковая компетенция бимодальных билингвов, как и билингвов «устных», может широко варьироваться, и у них так же можно выделить  первый и  второй язык. 

Для глухих людей (а именно они представляют большинство бимодальных билингвов в США), уровень компетенции в ASL и английском может зависеть от различных факторов. К ним относятся: степень нарушения слуха; была ли глухота приобретена до овладения устным языком или после; стиль и язык обучения; а также то, из какой семьи — слышащих или глухих — происходит человек. Но независимо от уровня языковой компетенции в других сферах, глухой человек не в состоянии воспринимать устный английский на том же уровне, что и слышащие, поскольку лишь некоторые английские фонемы легко воспринимаются при  чтении по губам. Кроме того, многие глухие билингвы, бегло владеющие письменным английским, предпочитают не говорить на нём, так как в обществе их голоса не считаются социально приемлемыми, или же поскольку они не в состоянии отслеживать громкость и высоту своего голоса.

Отрицание собственного билингвизма 
Глухие бимодальные билингвы, как и слышащие «устные», обычно «не идентифицируют себя как билингвов». Причина может крыться в их неуверенности в том, что жестовый язык является «настоящим» и не зависит от используемых большинством устных языков, а также в том, что такие билингвы могут считать себя неспособными общаться достаточно бегло на одном из языков. Так или иначе, отрицание собственного билингвизма — это распространенный и хорошо известный феномен, наблюдаемый как среди слышащих, так и среди глухих билингвов.

Смена языка в повседневной жизни 
Бимодальные билингвы могут переключаться между устным и жестовым языками как полностью, так и частично, что зависит от ситуации общения и языковой компетенции собеседника. Например, общаясь с монолингвами, все билингвы полностью переходят на тот язык, которым владеет их партнер по коммуникации, тогда как при общении с другими билингвами они могут смешивать используемые ими языки.

Неравный социальный статус языков 
Как и в большинстве случаев устного билингвизма, бимодальный билингвизм в США подразумевает владение двумя языками с совершенно разным социальным статусом. Долгое время ASL даже не имел статуса языка, и глухим детям запрещали его учить, применяя порой такие негуманные методы, как связывание рук. Слышащим родителям советовали не позволять своим детям учить ASL, поскольку считалось, что это станет препятствием в освоении английского. И несмотря на доказательства того, что раннее знакомство глухих детей с ASL идет на пользу их способности к освоению английского, статусный разрыв между словесными и жестовыми языками вообще и английским и ASL в частности неизменно остается.

Различия с устным билингвизмом

Низкая общественная осведомленность о билингвальном статусе сообщества 
Из-за того, что до середины XX века лингвисты не выделяли ASL как отдельный язык, билингвальному статусу сообщества глухих в США уделялось очень мало научного и общественного внимания. Глухие люди до сих пор часто «считаются монолингвами, владеющими тем же словесным языком, что и окружающее их большинство, тогда как на самом деле они являются билингвами, владеющими, кроме этого языка, также языком жестовым».

Неполное переключение кодов: Контактный жестовый язык 
Поскольку практически все члены сообщества глухих в США в определенной степени билингвальны (владеют одновременно ASL и английским), им нечасто случается контактировать с монолингвами, владеющими исключительно ASL. Поэтому обычно глухие билингвы общаются в состоянии неполного  переключения кодов (за исключением случаев общения с англоговорящими монолингвами). Результатом длительного билингвального взаимодействия стало возникновение  смешанного языка под названием контактный жестовый язык (contact sign, contact sign language).

Отсутствие вероятности массового языкового сдвига 
 Языковой сдвиг происходит, когда «языковое сообщество перестает использовать свой родной язык и полностью переходит на другой». ASL, как и другие жестовые языки, несомненно находится под сильным влиянием словесного языка, распространенного на той же территории — в данном случае английского. Это находит свое выражение в таких феноменах, как «заимствованные жесты», лексикализация  дактилированных слов (для жестового языка это аналог  заимствования), а также в воздействии контактного жестового языка. 

Однако из-за физического фактора глухоты глухие люди в большинстве своем не в состоянии изучить устный язык в той же мере и говорить на нём с той же свободой, что и слышащие. Одновременно с этим они чаще всего хотят или имеют необходимость владеть английским в какой-то мере и форме, чтобы общаться с семьей и слышащим большинством. Поэтому глухие люди и сообщество глухих в целом, в отличие от большинства устных билингвальных сообществ и индивидов, вероятнее всего, «будут оставаться билингвами на протяжении всей жизни и из поколения в поколение».

Примечания 

Глухота
Социолингвистика
Билингвизм